L'hypersensibilité est une sensibilité jugée excessive.
 Hypersensibilité dentinaire
 Hypersensibilité (immunologie)
 Hypersensibilité (psychologie)
 Hypersensibilité au rayonnement
 Hypersensibilité sinocarotidienne
 Hypersensibilité viscérale, sensibilité viscérale pathologique identifiée par l’apparition d’une douleur lors de la distension d’un ballonnet dans le tube digestif, sans trouble de la  associé, alors que les sujets sains ne ressentent pas de douleurs pour des volumes de distension identiques.

Voir aussi 
 Hyperacousie
 Hypersensibilité chimique multiple
 Sensibilité électromagnétique